De Rainbow index is een jaarlijkse index waarop landen gerangschikt worden op hun inzet en bescherming tegenover Holebipersonen. De lijst wordt sinds 2009  opgemaakt door ILGA-Europe.

Ranking en score 
De score wordt sinds 2013 bepaald door de som van percentages per categorie. Het percentage van elke categorie wordt eveneens bepaald door enkele criteria met een bepaald percentage. 
 Gelijkheid en discriminatie (25%) - zeventien criteria
 Familiale mogelijkheden (27%) - elk criteria
 Haat en agressie (20%) - acht criteria
 Wettelijke erkenning (15%) - tien criteria
 Publieke mogelijkheden (8%) - drie criteria
 Bescherming en asiel (5%) - zes criteria

Tot 2012 werd een score gemaakt op 30.

Externe link 
 Officie webstek

Lijsten van landen
Lhbt